Elo steht für:
 Elo (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Elo (Hunderasse)
 Titularbistum Elo, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Ort in Spanien, siehe Monreal (Navarra)
 Elo-Zahl, Spielstärke eines Go- oder Schachspielers
 World Football Elo Ratings, Weltrangliste für Fußballnationalmannschaften
 Elo Participações, brasilianisches Debit- und Kreditkartensystem 

ELO steht als Abkürzung für:
 ELO (Zeitschrift), Elektronikzeitschrift
 Eldorado (Argentinien), argentinischer Flughafen (nach IATA-Code)
 Electric Light Orchestra, britische Rockband
 Elektronischer Leitz-Ordner, Software zur Archivierung von Dokumenten
 EuroLOT, polnische Fluggesellschaft
 Europäischer Landbesitzerverband (European Land Owner’s Organisation)
 Europäisches Lautenorchester

Siehe auch:
 LO
 Ello

ELO